

Astronomia
 16036 Moroz – asteroide della fascia principale
 Cratere Moroz – cratere sulla superficie di Marte

Persone
 Jurij Moroz – regista russo
 Natal'ja Moroz – ex biatleta bielorussa
 Oleksandr Moroz – politico ucraino
 Pavel Moroz – pallavolista russo
 Regina Moroz – ex pallavolista russa

Altro
 Ded Moroz – tradizionale portatore di doni nel folklore natalizio russo